Fuchsborn ist der Name von:
 Fuchsborn (Kleinkahl), Quelle bei Kleinkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Fuchsborn (Sommerkahl), Quelle bei Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern